Heinz Günthardt e Balázs Taróczy erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Peter Fleming e Guy Forget hanno battuto in finale 7–6, 6–2 Yannick Noah e Sherwood Stewart.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Scott Davis /  David Pate (secondo turno)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (quarti di finale)
 Peter Fleming /  Guy Forget (campioni)
 Yannick Noah /  Sherwood Stewart (finale)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno) 
 Pat Cash /  Tim Wilkison (primo turno) 
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (semifinale) 
 Boris Becker /  Slobodan Živojinović (semifinale)

Tabellone

Finales

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Classic 1986